

Personen 
Benito Juárez, Mexicaans politicus, president 1858-1872
Zijn zoon Benito Juárez Maza, Mexicaans politicus
Efraín Juárez, Mexicaans voetballer
Miguel Agustín Pro Juárez, Mexicaans zalige
Juarez de Sousa Texeira, Braziliaans voetballer, voetbalnaam Juarez

Plaatsen 
Juárez (Chiapas), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Chiapas
Juárez (Coahuila), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Coahuila
Juárez (gemeente in Chihuahua)
Ciudad Juárez, hoofdplaats van die gemeente
Juárez (Hidalgo), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Hidalgo
Juárez (Nuevo León), een stad in de Mexicaanse deelstaat Nuevo León

Overig 
Juarez, een film uit 1939
Metro Juárez, een metrostation in Mexico-Stad
in internetjargon wordt Juarez wel gebruikt als woordspeling op warez, programma's die illegaal copyright schenden. Deze woordspeling is ontstaan doordat Ciudad Juárez door veel Amerikanen wordt geassocieerd met criminaliteit.